XHDRBZ (estilizado como XHDЯBZ, se lee "Equis Hache Derbez"), también conocida como "XH Derbez", es un programa de televisión humorístico de México, creado por Eugenio Derbez. Su nombre proviene de las iniciales "XH", que es el Código satélite para la radio y televisión abierta mexicana, y las letras "DRBZ", que son las consonantes de Derbez, el creador del programa, y es llamado así, porque el programa emulaba a una cadena de televisión.

Se estrenó el 15 de julio de 2002 y terminó de transmitirse el 10 de marzo de 2004 por Canal de las Estrellas. Actualmente el programa se emite en los canales de paga, cómo Distrito Comedia para toda Latinoamérica, así cómo ocasionalmente los fines de semana por la tarde en el Canal de las Estrellas (TV abierta).

Premisa 
El programa, como ya se mencionó, emula una televisora (incluso, cuando comienza el programa, aparece un aviso que dice que Televisa cede su señal a XHDЯBZ, combinado con barras de colores y fallos en la señal simulados) y también una introducción tipo noticiero), en cuanto a ello también se daba una especie de introducción donde varios vehículos entre aviones de combate, camionetas, helicópteros, entre otros editados digitalmente salen a "filmar" todos con el logo de XHDRBZ (inclusive se usa la vista de cabina del Concorde del programa Flight Simulator 2000 para sobrevolar el entorno) culminando con una persona uniformada y que sale en un carrito de camotes también con el logo de la "televisora" y presentando los programas como una especie de bumper televisivo. Después de esta presentación los sketches son presentados como si se fuera a cambiar de programa, casi como "bumpers". Al finalizar un sketch, se mostraban los créditos del mismo, y al terminar el programa, había otro aviso que decía que Televisa podía volver a su programación normal, igual emulando corte de transmisión.

Tema Musical 
En el 2002 el tema musical de XHDЯBZ (Versión 2002) era interpretado por Gerardo Suárez y la música era hecha por Suite Sync. En el 2003 el tema musical de XHDЯBZ (Versión 2003) era interpretado por Gerardo Suárez y la música era hecha por Sensaciones Sónicas y se quitó la parte principal de ópera.

Invitados 
Eugenio Derbez ha tenido a muchos artistas invitados en sus programas (aquí se incluyen también a quienes participaron en el anterior programa, Derbez en cuando). Algunos de ellos son:

 Silvia Derbez (†) 
 Vadhir Derbez 
 Galilea Montijo (en el final de XHDЯBZ)
 Adela Micha (con Armando Hoyos y el Super Portero)
 Andrea Legarreta (en e.N B.i.C.i)
 Leticia Calderón (en Mamá Cascabelito)
 Pedro Armendáriz Jr. (†), (en Mari)
 Eugenia Cauduro (en Blanca Nueves)
 Omar Chaparro (en Medicazos de la vida real)
 Francisco Colmenero (en Peter Pun)
 Silvia Pinal (en Mujer...cosas de la villa real)
 Victoria Ruffo (En el final de XHDRBZ)
 Brozo de Victor Trujillo (en el final de XHDЯBZ)
 Sherlyn González (en Olimpicosas)
 Adal Ramones (en Sketches)
 Vicente Fox (en Olimpicosas y con Armando Hoyos)
 Marta Sahagún (en el final de XHDЯBZ)
 Ludwika Paleta (en Fría como Paleta)
 Gustavo Aguilar "El Manotas" (†), (Coestelar de El Diablito)
 Eduardo España/Margara Francisca (en sketches/en Medicazos)
 Lupita D'Alessio (en el inicio de XHDЯBZ)
 Roberto Ballesteros 
 Manuel Saval (†), (en un sketch)
 Luis Couturier (en Betty la Feya y la Bestia y Una de Lobos) 
 Cuauhtémoc Blanco (en el final de XHDЯBZ)
 Fernando Colunga (en Una de Lobos)
 Laura Flores (en el sketche de botánica)
 Mónica Noguera (en un sketch del Diablito en XHDЯBZ)
 Marco Antonio Regil (en el inicio de XHDЯBZ)
 Joaquín López Doriga (en el final de XHDЯBZ)
 Ernesto Alonso (†), (en Mari Y en el Inicio de XHDЯBZ)
 Paquita la del Barrio (en Olimpicosas y el concierto de Marilyn Menson)
 Tito Guízar (†), (en el programa "Marilyn Menson y The Rolling gags")
 Kate del Castillo (en Ungüento de la Kripta y en Mari)
 María Rubio (†) (en Mary y en Una de Lobos)
 Ofelia Guilmáin (†), (en el Rastro del Pasado, Mary y María la del Barro)
 Antonio de Valdez (en Cocinando con Toño)
 Susana Zabaleta (en el Rastro del Pasado)
 Fabián Lavalle (en el Diablito) 
 Israel Jaitovich (en varios sketches, interpretando a Rubén Dedor)
 Dario T. Pie (en ¡Que Cruel!)
 Aleks Syntek (en Olimpicosas)
 OV7 (en Olimpicosas)
 Mólotov (en el concierto de Marilyn Menson)
 Álex Lora (en el concierto de Marilyn Menson)
 Mara Patricia Castañeda

 Julieta Lujambio (con Armando Hoyos)
 Lolita Ayala (con Armando Hoyos)
 Ricardo Peláez (con Armando Hoyos y en Olimpicosas)
 Alejandra Guzmán (en el Marilyn Menshow)
 Germán y Freddy Ortega (en Olimpicosas)
 Sabine Moussier (en Mujer... cosas de la villa real)
 Jacobo Zabludovsky (†) (en el inicio de XHDЯBZ)
 Abraham Zabludovsky Nerubay (con Armando Hoyos)
 Eduardo Santamarina (con el Super Portero)
 Alejandra Procuna (en sketches)
 Maya Milshaska (en sketches)
 René Casados (en Blanca Nueves y en Olimpicosas)
 Juan José Origel (en Blanca Nueves y en Sketches)
 Juan Carlos "El Borrego" Nava (en Blanca Nueves)
 Miguel Galván (†), (en Blanca Nueves y en Sketches)
 Radames De Jesús (en varios sketches y en Blanca Nueves)
 Patricia Navidad (en Olimpicosas y Sketches)
 María Elena Saldaña (en Olimpicosas)
 Ana Gabriela Guevara (en Olimpicosas)
 Jorge Muñiz (en Olimpicosas)
 Fernando Platas (en Olimpicosas)
 Soraya Jiménez (†) (en Olimpicosas)
 Guy Ecker (en sketches)
 Daniela Luján (en sketches)
 José Elias Moreno Jr. (en un episodio de la Familia Peluche) 
 Amira (en el Inicio de XHDЯBZ)
 Johnny Laboriel (†) (en Olimpicosas)
 María Antonieta de las Nieves "La chilindrina" (en Olimpicosas)
 Amairani (en Cenossienta)
 Pablo Cheng (en Cenossienta)
 Silvia Eugenia Derbez (en e.N B.i.C.i, Una de Lobos y otros Sketches)
 Alexis Ayala 
 Michelle Vieth (con Eloy Gameno)
 Dalilah Polanco 
 Maribel Palmer 
 Nora Velázquez 
 Gloria Calzada 
 Gonzalo Correa (en Mari y otros sketches)
 Cositas (con El Super Portero)
 Sammy Pérez 
 Miguel Luis 
 Chela Arias (Alz en Alz y Heimer) como "La Chata"
 Aislinn Derbez
 José Eduardo Derbez 
 María Alicia Delgado (Alz en Alz y Heimer)
 Amparito Arozamena (†), (en Alz y Heimer)
 Margarita Magaña 
 Dacia Arcaraz (con Eloy Gameno )
 Mara Patricia Castañeda (con El Super Portero)
 Roxana Martínez 
 Zamorita 
 Martha Julia 
 Mayrín Villanueva 
 Jorge Salinas
 Juan Soler (en el Final de XHDRBZ)

Sketches del programa 

 Top 3 del Momento
 ¡Que alguien me explique!
 Las 5 Herencia5
 Medicazos de la vida real
 Hablemos Blanco
 Sin, To, Ni, Zon
 Sección imposible
 Calzón que me toquen bailo
 Reportajes de Aderberaz
 La Paz sea por todas partes
 El Diablito
 La Pandilla de la Pantera Rosa
 Eugenialidades
 Furxhio
 Los ex pendientes secretos X
 Barnaby Prieto
 La Hora Macabrona
 La Mano del destino
 Eloy Gameno
 Merilyn Menshow
 DMS por la noche
 Peliculeando
 Julio Esteban
 Un día en la vida de...
 100 desempleados dijeron
 Alz y Heimer
 Comerciales XHDЯBZ
 Estilos de vida
 Mike Tyson
 Pláticas de amor y confianza
 Este mail si me llegó con Mauricio Bueno
 Super Portero
 Cocinando con Don Pepe Roni
 La Familia P. Luche
 Cocinando con Toño
 Las aventuras del Agente D. Zente
 Pregunteme
 Armando Hoyos
 Sin To Ni Zon (Caricaturas)

Novelas 
 Una de lobos (Parodia de Cuna de lobos.)
 Escuela de panaderos
 La sospecha
 El rastro del pasado
 Entre el amor y Elodio
 María la del barro (Parodia de Maria la del barrio.)

Cuentos 
 Peter Pun (parodia de Peter Pan)
 Betty la feya y la bestia (parodias de Yo soy Betty, la fea y La Bella y la Bestia)
 Romero y Chulieta (parodia de Romeo y Julieta)
 Ya paso no como fue si no como fue (1993 y 1998)
 La Cenossienta (Parodia de La Cenisienta)
 Blanca Nueves y Los 7 Nanos (Parodia de Blanca Nieves y Los Siete Enanos)

Especiales 
 Lo Mejor del Mundial 2002 2 Programas Especiales con lo Mejor de la Participación de Eugenio durante las Transmisiones del Mundial Corea-Japón 2002
 Primer XHDЯBZ En el primer programa, aparecen varias personalidades importantes de Televisa introduciendo los segmentos que se transmitirán por XHDRBZ, tales cómo Jacobo Zabludovsky, Silvia Pinal, Enrique Rocha, Lupita D'Alessio, Cristina Saralegui, Xavier López "Chabelo" y Ernesto Alonso
 Último XHDЯBZ Eugenio se va a la oficina de Elmer Homero (el "principal accionista" de XHDRBZ que en realidad es un gato) y Elmer le dice a Eugenio que tendrá que dejar de transmitir por un tiempo, y que tome vacaciones y que regrese con nuevas ideas, Eugenio le dice a Elmer que no será necesario salir del aire para idear nuevos programas para el canal. Pero al final todo resultó mal y Elmer le dice a Eugenio que el programa deja de emitirse. A manera de parodiar el final de una telenovela, en la última escena Derbez y dos de sus asistentes del canal se dan un beso de despedida en la mejilla mientras en la pantalla aparece la palabra "FIN". 
 XHDRBZ: Rumbo a la boda Un especial que recopiló varios sketches de éste y todos sus programas a manera de conmemorar su boda con Alessandra Rosaldo, transmitido el 7 de julio de 2012 antes de la transmisión de dicha boda por el Canal de las Estrellas.

¡Que alguien me explique! 

Es un sketch donde Eugenio caracteriza a Hans Pujenhaimer, una persona de Alemania que visita México, y no comprende las expresiones mexicanas. Para reclamar sobre ellas, muestra un pequeño fragmento de alguna telenovela donde se dice esta expresión, y luego da sus opiniones sobre esa frase, su interpretación personal, y otras expresiones que podrían ocupar para terminar gritando la frase "Que alguien me explique". Hans es un anciano que usa anteojos, y viste como las personas de Baviera. Se caracteriza por ser bastante enojón y gruñón, se enfurece con facilidad, y lo que más hace es aventar su gorra al piso o a la cámara junto con otros objetos, y ese carácter tan explosivo le provoca que se le olviden las palabras que iba a decir, o le den agruras.

Algunas frases: 
 Con el Jesús en la boca
 Primero Dios
 Si Dios nos da licencia
 Ve con Dios
 Camisa de once varas
 Esta de pelos
 Cabeza de chorlito
 Por si las moscas
 Que me siga la corriente
 Que levantes la cocina
 Ya Chole
 Ser el sereno
 Se la puso como Camote
 Se hizo pato
 Sacar toda la sopa
 Leer la cartilla
 A carta cabal
 No me des por mi lado
 Se me fue el santo al Cielo
 Taparle el ojo al macho
 No tiene pelos en la lengua
 Puro pájaro Nalgón
 Me pare de pestañas
 Dale un abrazo de mi parte
 Antes de que nos coja la lluvia
 ¿Por qué te dilataste tanto?
 Me la hizo de tos
 Veinte y las malas
 No cantes victoria
 Hasta que no alces tu cuarto
 A ojo de buen cubero

Las 5 Herencias 

Este sketch, en donde Eugenio caracteriza a Nelson Guerra, y su acompañante es Simón Paz (Gus Rodríguez), habla sobre las equivocaciones e incoherencias que se provocan en los programas de televisión, mostrando ejemplos de estas equivocaciones. Esta sección se estrenó en el anterior programa Derbez en cuando. Simón Paz (de "Simón", expresión mexicana usada para afirmar, y Paz) y Nelson Guerra (de "Nel" mexicanismo para negar, y "en son de Guerra", para indicar que alguien viene a agredir), son de caracteres muy distintos. Simón presenta los fragmentos como "Las 5 Herencias que va dejar Hoy a las Nuevas Generaciones", y le perdona las fallas a los programas; mientras que Nelson las presenta como "Las Incoherencias de la Televisión Mexicana", y reclama todo error de los que cometen errores, e incluso los imita satíricamente. La Mayoría de las Incoherencias que aparecen en el sketch son de Noticieros, aunque en algunos sketches aparecen fragmentos de Telenovelas y Programas del Canal de las Estrellas.

Hablemos Blanco 

Es un sketch donde Eugenio representa a Aarón Abasolo, uno de sus personajes más característicos por su frase: "¡Pregúuuuuuuntame caaaaaon'!". Actúa en un cuarto todo blanco (menos el techo, para ahorrar, como lo dijo en uno de sus programas (aunque en realidad es un albur clásico mexicano la frase -el techo... )), y cuenta historias con muchas palabras que parecen albures, pero que en realidad no lo son. Aarón es un personaje que usa camisa rayada horizontalmente de blanco y azul, gorro azul marino y pantalón de mezclilla del mismo tono. Casi siempre habla con groserías incompletas y albures (aunque él diga que no lo son). Tuvo un acompañante en el sketch quien era Sammy Pérez Reyes, Sammy, en lo cual, se vestía igual a Aarón Abasolo.

Medicazos de la vida real 

Es un sketch, donde Omar Chaparro representa a la licenciada Pamela Juanjo Lee Jones (como Tommy Lee Jones). Ahí Pamela muestra casos ficticios de errores médicos y se entrevista con médicos, que siempre son Derbez caracterizado, como el doctor gastrointerólogo Fidel Gastro (parodia a Fidel Castro, ex- presidente de Cuba). El programa parodia en el nombre a Mujer... casos de la vida real, de la actriz Silvia Pinal. Es uno de los personajes característicos y recurrentes de Derbez. En este sketch, uno de sus gags es preguntar por Joaquín López (por Joaquín López Dóriga). También tiene su ayudante, Domitila (interpretada por Diana Velásquez), a la que envidia porque usa la misma ropa que ella y verse más joven. Siempre habla mal de ella (e incluso una vez llegó a decirle que ella es hombre).

Algunos de los doctores (Derbez) entrevistados por la Licenciada:

 Dr. Frías
 Dr. Fidel Gastro
 Dr. Cesareo de Hoyos
 Dr. Otto Ringo (entrevistado por Doña Margara Francisca)
 Dr. Bustos de Rocha
 Dr. Tu Pio Lin
 Dr. Luciano Pompa Rosado
 Dr. Froid

Sección Imposible 

Es un sketch, que emula a un programa de reportajes, conducido por Sammy Pérez -Sammy- y Miguel Luis, y presentado por Eugenio Derbez. En este programa, Sammy y Miguel Luis se aventuran a reportear, pero su torpeza involuntaria hace que todo les salga mal. Los gags más recurrentes del programa son: "palabras inmortales de Miguel Luis", que ocurre cuando Miguel dice una redundancia (como "festejando esta festividad", "como disfrutamos el otoño aquí en Acapulco, en la Cd. de México" o "por el corazón es él se arruga pero el corazón no"), y escriben esta frase en un fondo amarillo, y la fecha en que fue dicha, y el incluir trozos de películas para aumentar el humor, y por eso pusieron el Entreparentesis antes y después del corte como ("Humor Involuntario") y el aviso que sale al final del reportaje "Esto no es actuado".

Sammy y Miguel Luis son 2 personas normales. Sammy se caracteriza por trabarse mucho en sus frases y hablar mucho, pero sin decir casi nada. Sammy Pérez Reyes ha aparecido incluso en algunos episodios de "La Familia P. Luche" y estuvo desde sus inicios en los programas "El Calabozo", "Derbez en Cuando" y "Toma Libre". Miguel Luis habla más fluido, habla pésimamente inglés diciendo las palabras "Disfrut" (Enjoy traducido en el programa como Esta Fruta por su fonética similar a This Fruit). "For Esempo" (For Example, traducido en el programa como Por Ese Tiempo) y "Diverteishon" (Fun, es un chiste común la terminación eishon en palabras para "traducirlas" al inglés, muchas personas creen que de verdad es la manera correcta, tal es el caso de Miguel Luis), pero a veces dice redundancias.

Episodios del Programa:
 El Día de la Revolución (Zócalo Capitalino) en ese episodio decía "Noviembre, Próximo del 2002" a pesar de que el reportaje fue grabado el 20 de noviembre de 2001.
 El Día del Amor y la Amistad (Zona Rosa, Cd. de Mexíco).
 El Día de Muertos (San Andrés Míxquic) Aquí Miguel Luis dijo "Festejando esta festividad".
 El Día de Reyes (Desde la Alameda Central) Aquí Miguel Luis había dicho que los reyes llegaban en un elefante-camello, después Samy lo corrige diciendo que llegaron en un burro y el buen Samy nos deleito con su frase: "hay que dormirse temprano para poder dormirse temprano".
 El Puerto de Acapulco (Desde Hotel Fiesta Inn y Costera de Acapulco) en ese episodio Miguel Luis dijo 3 redundancias como "Que te parece si acompañamos a la gente, para ver cómo nos divertimos", "Como disfrutamos el otoño aquí en Acapulco, en la Ciudad de México y "Cuando nos casemos nos Vamos a venir a enamorar aquí".
 El Día del Niño (desde Six Flags México) En este capítulo Miguel luis nos salió con otra redundancia "Porque el corazón es el que se arruga, pero el corazón no" y Sammy demostró su pésimo inglés diciendo que "SixFlags" (seis banderas) significaba "Diversión".
 El Día de la Madre (desde el Monumento a la Madre) en ese episodio Miguel Luis confundió el Monumento a la Madre con el Monumento a la Revolución. 5 veces, aparte de que Sammy le habló "en inglés".

Además hubo tres episodios especiales conmotivo de las Olimpiadas, uno fue en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y los dos episodios fueron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

DMS por la noche 
Es un sketch que emula a un noticiero. DMS significa "Diario Matutino Semanal" y fue conducido por Javier Solorzaña, parodia del periodista Javier Solórzano que lo interpretó Eugenio Derbez, y estuvo acompañado de Ana Lisa Melo, interpretada por Bárbara Ferre (solo estuvo 2 sketches) y Ana Bolica, interpretada por Marintia Escobedo.

Reporteros de DMS por la noche:
 Lola Mento (Reportera de la Nota Roja).
 Javier Cisneros (Javier a la Torre, Javier al Arcón, y Javier al Anís).
 Sharon Reyes (Reporte de la Bolsa).
 Su Shar Pei (Corresponsal de DMS por la noche en Pekín, China).
 Noe Sabido (Reportó acerca de las viejas prácticas de tortura).
 Leonardo Kourchenko (Corresponsal de Washington D.C.).

Reportajes de Aderberaz 
Es un sketch que parodia a un programa de investigación, fue conducido por Valedor Narcia, en donde Derbez imita al periodista mexicano Amador Narcia.

Reportajes del Programa:
 Animales que salen en las cajas de cereal
 El ratón de los dientes
 Eco, Eco, Eco (Homenaje al canal de noticias ECO)
 El grafiti
 Osama Bin Laden
 El funeral de un payaso
 La guerra contra el terror

La Paz sea por todas partes 

Es un sketch, que trata sobre meditación. El título La Paz sea por todas partes suena similar a La pasea por todas partes, pero no se sabe qué se pasea. Interpretado por Nicolás Tranquilino. Hablaba de la paz, la armonía y la felicidad.

Sin embargo, este es el único personaje que cuando al final se desesperaba, hablaba vocabulario soez (o grosero) editadas para TV mediante censura con audio.

El personaje se conocía por como empezaba (muy tranquilo y aparentemente pacífico) y poco a poco iba perdiendo los estribos por los constantes errores de producción hasta que terminaba rompiendo cosas, diciendo malas palabras y destruyendo todo el set.

También era muy conocido por sus frases: "¡Producción!" y "Esa paz tan... campechana".

Marilyn Menson 

Otro personaje de Derbez, el cual imita al roquero estadounidense, Marilyn Manson. Su personaje es gótico, muy seco y muy alto. Usa unas grandes plataformas y looks de cabello.
Su primera aparición fue en Derbez en Cuando cuando salió con su banda: The Rolling Gags. En ese programa tuvo actores invitados, variedad de trajes, canciones, entre otras cosas que hacían llamativo ese programa. Ya en XHDRBZ, Marilyn apareció más de una vez, pero seguían siendo pocas las veces que este personaje aparecía. También en XHDRBZ, Eugenio Derbez presentó en uno de sus programas el Marilyn Menshow, en donde se dio a conocer la canción de: Pluto (imitación a la canción "P**o" de Molotov). También estuvo en el mundial de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 cantando: Ingratos, muy graciosa (Ingrata), Soy reverde (Rebelde) y Ratas de dos patas (Paquita la del Barrio). También apareció en otro programa en caricatura. Al terminar XHDRBZ, Se mostró que Marilyn había sido mandado a un exorcismo al Vaticano y este salió cantando una canción de paz. La última canción que canto fue en Londres, la canción fue en protesta de los productores de Televisa Deportes, No aguanto más (No rompas más).

The Rolling Gags eran:

 Erick Claxon: Guitarra
 Ramiro Quai: Teclados
 John Lenin: Batería
 Mick Jaggas: Bajo
 Un coro de ancianos

Discografía de The Rolling Gags 

Píntalo de crema 1998
 Yo solo quiero gozar

Vuélvelo a pintar de crema 1998
 Yo solo quiero disfrutar

El lado oscuro de Liliana 1998
 Por atrás

¿Dé Quén Chon? 1998
 Son de la Negra

Hotel Calentonia 1998
 Mariachi Bebe

El niño sin tambor 1998
 Cover Letanía

Los Rolling Gags En Vivo 1999
 Presentación (en diferentes idiomas)
 El final
 The Laddy With the Red Ribbon (La del moño colorado en inglés)
 Yo solo quiero gozar
 Yo solo quiero disfrutar
 Por atrás
 Los sonidos del silencio
 Azul
 Este niño lindo
 Son de la negra
 Mariachi Bebe
 Receptora de mi devoción
 Cover Letanía
 Mensajes satánicos
 Los sonidos de la noche

Marilyn Menshow 2003
 Ingratos (en el mundial Corea 2002) Café Tacvba
 Pluto Molotov
 Hey, Suegra (a dueto con Alejandra Guzmán)

Peliculeando 
Fue un sketch en donde hablaba de cine y fue conducida por Bere Nice o "Very Nice" (interpretada por la actriz Laura Ruiz) y acompañado por el director "Don Óscar Ariel Indio Fernández" que fue una mezcla entre el Crítico de Cine, Óscar, Ariel (premio a lo mejor del cine en México) y el actor Emilio "Indio" Fernández. Su nombre anterior fue "Don Óscar Ariel Metro Goldwyn López Pérez", pero se lo cambió para no ser tan agringado. Hay un gag recurrente: Cada vez que acaba el sketch, Bere se equivoca o desentiende de sus filmes, lo que hace que Óscar es que enfurece y usa una pistola para disparar arriba del escenario, pero una vez accidentalmente le disparó a un camarógrafo. En occasiones cuando se le atoraba o quería salir una flema, recurría a tomar un trago de tequila con sal y limón para pasársela de nuevo. Algo que a la Bere Nice le daba asco.

Películas que filmó Óscar Ariel Indio Fernández:
 El Gran Escape Se trata de un gran tubo de escape que expulsa el humo de un coche. Esta Parodia al filme del mismo nombre.
 Perdí 2 en el Espacio Trata de un astronauta, el cual lucha contra un extraterrestre, entonces este dispara un láser al astronauta en su entrepierna. Es La Parodia de "Perdidos en el espacio".
 Escupido Motorizado Se trata de un motociclista que se topó con una pandilla y todos le escupen al motociclista. Es La Parodia de "Cupido Motorizado".
 Dos Tipos de Cuidado Se trata de dos personas que dicen "cuidado" en la banqueta. Esto parodia a la película homónima.
 Missipipi en Llamas se trata de hombre que se orina en la fogata. Es la parodia de Misisipi en llamas.
 Lavalle y la Bestia lo protagonizaron Fabián Lavalle y Facundo. Esto parodia a La bella y la bestia.
 Cocodrilo dóndee? Es la imagen de un río, en donde se supone hay un cocodrilo, pero en lugar de que aparezca el supuesto reptil, no se ve. Es La Parodia de Cocodrilo Dundee.
 Todos sobre mi madre trata de varias personas que caen encima de su mamá. Es La Parodia a Todo sobre mi madre.
 Los pájaros muestra a varios strippers bailando. Parodia al filme homónimo.
 África Mía dos muestra a varios africanos orinando. Referencia a África mía en 2° parte.
 Mujer monita muestra a un chimpancé vestido de mujer. Su "propia versión" de Pretty Woman.
 Mira quien habla muestra al conductor Juan José Origel por un reportero que dijo "Qué opinas de Fabián Lavalle" y Origel respondió "Es un chismoso, un metiche y un mentiroso" Es la Parodia de la película del mismo nombre.
 Buscando a Memo en una oficina: dos mujeres buscan a un hombre con el nombre de "Guillermo", la primera le iba a entregar unas facturas y la otra lo iba a buscar para irse a una junta. Es la parodia de la película Buscando a Nemo
 Era de Hielo muestra a una paleta de hielo derritiéndose, el cual queda con el título porque la paleta era de hielo, hace alusión a la película La Era del Hielo en Hispanoamérica y Ice Age en otra partes del mundo.
 Anita la huerfanita muestra a un reportero de XHDЯBZ que pregunta a un hombre ¿Qué opina de la carrera de Ana Guevara? y el responde ¿Cómo corre no tiene madre?
 Pandillas de Nueva York muestra 3 pandas con un fondo de la Ciudad de Nueva York. Es La Parodia de la película del mismo nombre.
 Shhhreeekk muestra el frenón de varios coches donde hacen el sonido de shhhreeekk o de derrapamiento. Hace alusión a Shrek.
 Nueve semanas sin media muestra a una dama con una media sin poner y un calendario detrás cambiando la fecha. Es La parodia de Nueve semanas y media.
 El Santo muestra a un hombre en su santo (una palabra distinta de decir "cumpleaños") y lo felicitan. Hace alusión a la película homónima.
 Solo para tus ojos muestra a un hombre en un supuesto infomercial aplicándose gotas oftálmicas. Es La Parodia de la película homónima.
 Bichos muestra al presidente de entonces Vicente Fox enunciando a una serie de insectos en una entrevista. Hace alusión a la película homónima de Disney.
 ¿Y dónde está el piloto? muestra a una ama de casa a punto de encender una estufa, pero que no encuentra el piloto u hornilla de la estufa. Versión de la película homónima.
 Los chicos no lloran muestra a varios niños golpeados en los glúteos, y que sin embargo, se ríen. Es la parodia de la película homónima.
¡Liberen a Willy! muestra a un tipo haciendo sus necesidades en un bote pero se queda atorado. Es la parodia de la película del mismo nombre.
 Una Eva Y Dos Adames  Muestra una mujer y dos hombres (Alfredo Adame) parados en un bosque temático posiblemente al otoño con un río o lago cerca de ellos.
 Africa Mía  muestra una compilacion de imágenes de varios animales.

La Hora Macabrona 
Fue un sketch en donde lo condujo "El Lonje Moco" en donde el teleauditorio le envía cartitas al programa para que él cuente historias de terror. Es una parodia de los programas "Mujer, casos de la vida real de Silvia Pinal y del programa británico El Cuentacuentos.

Historias narradas por el Lonje Moco
 La Llorona
 El Fantasma
 Shrek el Lonje cuenta que Shrek estaba para casarse con Fiona y pide a Farquaad que busque una galleta que canta (que era Jengi) para que le llevase serenata a Fiona, al final, Shrek se llevó a Fiona y a Burro a un antro que terminó en llamas, y también, el Lonje hace un comercial para el VHS y el DVD de Shrek (que se estrenó el 2 de noviembre de 2001).
 Osama Bin Laden el Lonje terminó de narrar la historia enfermo de ántrax.
 Terrorismo por mencionar a Galilea Montijo, no pudo concluir la historia del terrorismo.
 El Pasado no la pudo contar porque cantó "Lo pasado, pasado" de José José.
 El Monstruo del Lago Negro
 El Hijo de Gloria Trevi
 La Historia de Ana Gabriela Guevara El lonje no la quería contar porque andaba desvelado y no quería trabajar, pero la Gárgola lo convence para contar la historia en cambio de no contar algunos secretos del Lonje. Al final termina cantando la canción "No voy a trabajar, no voy a trabajar".
 Frankenstein
 El Transbordador Columbia
 El Pato Zambrano y la Tigresa
 La Casa Embrujada

Sin To Ni Zon 

Es un segmento que solamente apareció en el segundo programa de XHDRBZ. Es un programa de concursos conducido por Xavier López "Chabelo" con público y escenografía hechos en dibujos animados, y los actores tenían cuerpo animado y sus cabezas eran fotos que se movían crudamente. El premio del concurso consistía en una nueva señal de televisión, concursando Derbez, Jorge Ortiz de Pinedo y Chespirito caracterizando a El Chavo del 8. Originalmente El Chavo era el ganador tras contestar correctamente a la pregunta que hace Chabelo, pero al ir por su premio le dicen no hay de queso, nomás de papa (alusión a Chaparrón Bonaparte, otro personaje de Chespirito) y el Chavo se toma esta frase literalmente, por lo que sale del concurso sin aceptar el premio. Entonces Chabelo le da el premio a Derbez, quien descubre que el encargado de dar el premio es Héctor Suárez quién le dice a Derbez que el gana con tal de no tener un canal de puros chistes de La Escuelita (alusión al programa Cero en conducta).

Enlaces externos 
XH DRBZ 2004 (Final)

Programas de televisión de México
Series de televisión de Televisa
Eugenio Derbez
Comedias de situación